Сергей Васильковский:
 Васильковский, Сергей Владимирович (1892—1960) — советский архитектор, лауреат Сталинской премии второй степени (1946).
 Васильковский, Сергей Иванович (1854—1917) — российский и украинский художник-пейзажист.